La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1993-1994 est la  de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Participants

Tour qualificatif

Premier tour 

|}

Deuxième tour 

|}

Tour principal

Huitièmes de finale 

|}

Quarts de finale 

|}

Finale à quatre

Liens externes 
  Site officiel

Coupe de la CEV masculine
Événement sportif international en Suisse 
Sport en Suisse en 1994
Événement sportif à Genève
Volley-ball en 1993
Volley-ball en 1994
Volley-ball M2